Fanini ist der Familienname folgender Personen:

 Michela Fanini (1973–1994), italienische Radsportlerin
 Nilson Fanini (1932–2009), brasilianischer Baptistenpastor
 Ivano Fanini (* 1951), italienischer Unternehmer und Sportmanager

Fanini steht für:

 Fanini–Seven Up, ehemaliges italienisches Radsportteam (1984–1988)
 Fanini–Wührer, ehemaliges italienisches Radsportteam (1984–1985)